Cataldi puede hacer referencia a varios artículos:

Personas 
 Anna Margherita Cataldi (1939-), periodista y escritora italiana.
 Danilo Cataldi (1994-), futbolista italiano.
 Marianna Cataldi (1976-), cantante y compositora italiana.
 Pietro Antonio Cataldi (1548-1626), matemático italiano.
 Renato Cataldi (1909-1981), pintor e ilustrador brasileño.
 Washington Cataldi (1923-1996), dirigente futbolístico, empresario, y político uruguayo perteneciente al Partido Colorado.

Miscelánea 
 Complejo Deportivo Washington Cataldi, también conocido como Los Aromos, instalaciones varias del 'Club Atlético Peñarol'.
 Tribuna Washington Cataldi, una de las cuatro tribunas del 'Estadio Campeón del Siglo'.